Союз Четырёх Хуторов — муниципальное образование (сельское поселение) и сельский округ в Гулькевичском районе Краснодарского края России. 

Административный центр — хутор Чаплыгин.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 4 населённых пункта:

Примечания 

Союз 4–х хуторов
Муниципальные образования Гулькевичского района